een spreekwoord; zie Lijst van Nederlandse spreekwoorden A-E
 Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten (volksverhaal), een Surinaams volksverhaal